Regionalliga 1963/64 steht für:

 Fußball-Regionalliga 1963/64
 Fußball-Regionalliga Südwest (1963–1973)